Архон:
 Архон — древнегреческий политический деятель, стратег Ахейского союза
 Архон — македонский военачальник, сатрап Вавилонии
 Архон — село в Алагирском районе Республики Северная Осетия-Алания (Российская Федерация)

См. также 
 Архонт — должность в древнегреческом полисе и титул в Византийской империи.
 Архонты - упразднённый надотряд плацентарных млекопитающих.